Jméno a příjmení Jiří Janeček má více nositelů:

 Jiří Janeček (* 1956) – český televizní novinář, a manažer, ředitel ČT
 Jiří Janeček (politik) (* 1973) – český politik
 Jiří Václav Janeček (* 1934) – český kryptoanalytik a autor